kolut
 Kolut (Sombor, Srbija), naselje u općini Sombor, Vojvodina, Srbija